Варвара може значити:

Изворно:
 Варвара (име), женско име, које се код Срба среће обично као име монахиња;
 Света Варвара, хришћанска светитељка;

Или:
 Варвара (Босна и Херцеговина), насељено место у Прозор-Рама, Федерација БиХ, БиХ;
 Варвара (Северна Македонија), насељено место у општини Теарце, Северна Македонија;
 Варвара (Грчка), насељено место на Халкидикију, Грчка;
 Варвара (Бургас), насељено место у Бургаској области, Бугарска;
 Варвара (Пазарџик), насељено место у Пазарџичкој области, Бугарска;
 Варвара (Азербејџан), насељено место у Азербејџану.